Болотный:

Персоналии 
 Болотный, Андрей Павлович (род. 1960) — российский учёный.
 Болотный, Израиль Рувимович (более известен как Исидор Михайлович Болотин; 1907—1961) — советский певец и общественный деятель.
 Болотный, Роберт Аронович (род. 1947) — советский композитор, поэт, продюсер.

Топонимы 
 Болотный — река в Республике Коми.
 Болотный — река в Томской области, приток Чижапки.
 Болотный — река в России, протекает по Красноярскому краю и Томской области.
 Болотный — река в Приморском крае.
 Болотный — одно из названий острова Балчуг в Москве.

См. также 
 Болотная
 Болотное (значения)
 Болотный газ — бесцветный газ, который выделяется со дна стоячих водоёмов в результате гниения ила и других остатков растительного и животного происхождения.
 Болотный футбол — разновидность футбола, проводимого на площадке с заболоченной почвой.